

Великий Юг — річка в Кіровській області, ліва притока Кільмезі
 Великий Юг — річка у Вологодській області, ліва притока Шексни

Дивись також 
 Юг